Een verkeersweg:
 N637 (België)
 N637a (België)
 N637 (Frankrijk)
 N637 (Nederland), zie Provinciale weg 637
 N-637 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing